The Scrub Lady – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Thanhouser
 The Scrub Lady – cortometraggio del 1917 prodotto e interpretato da Marie Dressler